Lázaro, o Leproso - personagem de uma parábola de Jesus Cristo
 São Lázaro de Betânia († séc. I) -  amigo de Jesus por este ressuscitado, irmão de Marta e de Maria. É o santo geralmente conhecido como "São Lázaro" nos países lusófonos.
 São Lázaro da Sérvia († 1389) -  príncipe da Sérvia medieval e santo da Igreja Ortodoxa.

Topônimos 
 São Lázaro (Macapá) - bairro no Amapá
 São Lázaro (Manaus) - bairro no Amazonas
 São José de São Lázaro - freguesia citadina bracarense
 Freguesia de São Lázaro (Macau) - uma das sete freguesias de Macau

Outros 
 Ordem de São Lázaro - ordem de Cavalaria fundada pelos cruzados do Reino Latino de Jerusalém.
 Jardim de São Lázaro - o mais antigo jardim municipal da cidade do Porto, em Portugal.
 Hospital de São Lázaro (Praia da Vitória) - edifício histórico português, localizado no concelho da Praia da Vitória, ilha Terceira, Açores.
 Paróquia de São Lázaro (Macau) - uma das 6 paróquias da Diocese de Macau. 
 San Lázaro (Paraguai), distrito paraguaio

Ver também 
 

Desambiguações de santos